

Astronomia 
 M89 – oggetto del Catalogo di Messier

Matematica 
 M89 – numero primo di Mersenne, 289 – 1 = 618 970 019 642 690 137 449 562 111